BSE steht für:

 Bachelor of Science in Engineering, siehe Bachelor of Engineering
 back scattered electrons, Rückstreuelektronen, siehe Rasterelektronenmikroskop #Rückstreuelektronenkontrast
 belegloses Scheckeinzugsverfahren, siehe Scheck #Belegloser Scheckeinzug
 Bolschaja Sowetskaja Enziklopedija, siehe Große Sowjetische Enzyklopädie
 Bombay Stock Exchange, Börse in Mumbai
 Bovine spongiforme Enzephalopathie, umgangssprachlich Rinderwahn, eine Tierseuche
 Brandschutzeinheiten in Brandenburg
 Brandschutzerziehung
 Braunschweig-Schöninger Eisenbahn, eine historische Bahnlinie
 Bretagne-Séché Environnement, französisches UCI-Radsportteam
 BSE Verlag, deutscher Comicverlag
 Budapest Stock Exchange, Börse in Budapest
 Bulgarian Stock Exchange, Börse in Sofia
 Powiat Sejneński in der Woiwodschaft Podlachien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

bse steht für:
 Wuschi (ISO-639-3-Code), bantoide Sprache in Kamerun

Abkürzung